Lehrerzeitung steht für:
Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung
Berliner Lehrerzeitung
Deutsche Lehrerzeitung, DLZ
Hamburger Lehrerzeitung
Hessische Lehrerzeitung
Leipziger Lehrerzeitung
Nationalsozialistische Lehrerzeitung
Schweizerische Lehrerzeitung